МОУ «Черки́зовская сре́дняя общеобразова́тельная шко́ла» — главное общеобразовательное учреждение посёлка Черкизово.

История 
В 1912 году инженер-строитель Владимир Григорьевич Чирков женился на Екатерине Павловне Ефимовой и купил у местного крестьянина Василия Ивановича Суслова небольшой земельный участок на берегу Клязьмы, рядом с дачами Бахрушина, и построил дом.

Вращаясь в среде состоятельных людей, проживавших в Черкизове, и будучи состоятельным человеком, Владимиру Григорьевичу с сёстрами Ефимовыми пришла идея построить школу для детей, проживающих в посёлке.

Школу сначала открыли в 1913 году в даче на берегу Клязьмы, где для занятий первого класса была отведена одна из комнат.

В марте 1913 года, прикупив ещё немного земли, начали строительство двухэтажной деревянной школы (ныне ул. Школьная, 4а). Муж дочери Дмитрия Бахрушина, Ольги Дмитриевны, Потапов, будучи строителем, стал организатором строительства школы.

1 сентября 1914 года четырёхклассная Уездная земская школа приняла детей в первый класс и во второй тех, кто начал учёбу раньше.

Попечителем школы был фабрикант Лямин, который организовывал различные школьные мероприятия.

В 1920 году Черкизовская школа получила новое название «Черкизовская начальная железнодорожная школа».

В 1926 году из-за переполнения классов и явной нехватки школьных помещений школе передаётся кирпичное здание около церкви, которое занимал священник (ныне ул. Кедрина, 6).

В 1930 году Черкизовскую начальную школу преобразуют в семилетнюю. Директором школы назначается Зоя Николаевна Ладыгина.

В 1938 году строится новое одноэтажное кирпичное здание школы (ныне ул. Школьная, 6).

Выпуск первых учеников средней школы пришёлся на 1941 год. Аттестат зрелости получили 19 учеников. Прямо со школьной скамьи 17-летние мальчишки были призваны в ряды Красной Армии для защиты нашей Родины. А оставшиеся школьные день и ночь помогали учителям и взрослым на колхозных полях и заводах. С 1942 года занятия в школе возобновились.

В 1946 году из-за переполненных классов школе выделили ещё один класс в даче в Черкизовском парке.

В 1951 году директором школы становится Василий Михеевич Лобанов. При нём построено современное здание школы (ул. Школьная, 6/6). Он обустраивает школу, помогает детям выращивать фруктовый сад, остатки которого сохранились до сих пор.

При Юрии Викторовиче Неволине школа выходит в одну из лучших школ Пушкинского района.

Известные выпускники 
 Сальников, Сергей Сергеевич — — знаменитый футболист, игрок сборной СССР и московского Спартака.
 Кострюков, Валерий Николаевич — кандидат физико-математических наук, доктор химических наук.
 Санков, Валерий Евгениевич — кандидат филологических наук, краевед, писатель.
 Чулович, Виктор Николаевич — Заслуженный художник РСФСР.
 Шостак, Иван Владимирович — Член Союза художников СССР.
 Потёмкин Юрий Павлович — генеральный директор объединения « МЭЛЗ».

Школа сейчас 
Сейчас в школе преподают 27 учителей. Из них 1 Почётный работник общего образования, 2 Отличника народного просвещения, 8 Учителей высшей квалификационной категории, 3 Учителя 1-й высшей квалификационной категории, 3 Учителя 2-й высшей квалификационной категории. Обучение — бесплатное. Директор школы — Наталья Анатольевна Голубева.

Ссылки 
 Официальный сайт

Черкизово (Пушкинский район)
Школы Московской области